Агустин Гамарра-и-Мессиа (; 27 августа 1785, Куско — 18 ноября 1841, Боливия) — перуанский военный, государственный и политический деятель, Великий маршал Перу (1828). Дважды становился президентом Перу — 1-й раз с 1 сентября 1829 по 20 декабря 1833, 2-й раз — с 25 августа 1838 по 11 июля 1840 как временный президент, и с 11 июля 1840 по 18 ноября 1841.

Августин Гаммара выбрал карьеру военного, с молодости боролся против роялистов Перу, воевал в Войне за независимость Перу под командованием Андреса де Санта-Круса. Участвовал в битве при Аякучо, после вторжения в Боливию в 1828 году получил звание маршала.

После поражения Хосе де ла Мара в войне с Великой Колумбией и после его свержения стал на непродолжительное время президентом Перу, сменив временного президента Антонио Гутьерреса де ла Фуэнте. Мирный договор с Великой Колумбией был подписан уже в правление Гамарры.

Первое правление 
Правительство Гамарры следовало противоположным курсом сторонникам конституционный реформы ограничивавшей исполнительную власть, он отклонил конституцию 1828 года.

Гамарра был вынужден часто покидать столицу, чтобы предотвращать и подавлять восстания в различных частях страны пытаясь сохранить её территориальную целостность и единство, во время таких экспедиций он оставлял своим заместителем своего предшественника Антонио Гутиерреса де ла Фуенте.

Главной идеей Гамарры в то время была идея аннексии Боливии, он поделился этой идеей с Андресом де Санта Крузом бывшим тогда президентом Боливии. Но идея Гамарры не нашла широкой поддержки поскольку тогда Боливия ощущала себя уже независимым государством, несмотря на то, что отделена была от Перу в 1824 году генералом Антонио Сукре.

Второе правление 
В 1835 году, когда Орбегосо был вынужден подписать договор с Андресом де Санта Крузом о создании Перу-боливийской конфедерации, Гамарра выступал категорически против этого. Гамарра при помощи Чили начал вооружённое сопротивление, что привело к сражению при Юнгай, где Санта Круз потерпел полное поражение.

Во время своего второго президентства Гамарра был вынужден противостоять различным сепаратистским движениям в стране, восстаниям и подрывным действиям, организованным соседями. В очередной войне с Боливией в битве при Ингави в 1841 году Гамарра был побеждён боливийскими войсками и был убит.

Ссылки 
  Биография

Маршалы Перу
Президенты Перу
Убитые президенты